Mužská dvouhra US Open 2022 probíhala na přelomu srpna a září 2022. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráčů. V kvalifikaci si účast zajistilo osmnáct z nich včetně dvou šťastných poražených. 

Obhájcem titulu byl první hráč světa Daniil Medveděv, který se stal prvním nejvýše nasazeným na grandslamu mimo členy tzv. Velké čtyřky od Andyho Roddicka na Australian Open 2004. Počtrnácté v řadě tak obhájce v New Yorku nedokázal zopakovat výhru z předešlého ročníku, což se naposledy předtím podařilo Federerovi v roce 2008. Ve čtvrtém kole jej vyřadil wimbledonský finalista, Australan Nick Kyrgios, který zopakoval výhru ze srpnového National Bank Open a získal jistotu návratu do elitní světové dvacítky.

První grandslam si odvezl Carlos Alcaraz, který se v 19 letech a 4 měsících stal historicky nejmladší světovou jedničkou na žebříčku ATP, nejmladším grandslamovým šampionem od Nadala na French Open 2005, druhým nejmladším vítězem US Open po Samprasovi z roku 1990 a prvním mužským držitelem majoru narozeným ve 21. století. Flushing Meadows ovládl jako čtvrtý Španěl. Newyorský grandslam tak potřetí v řadě poznal šampiona mimo tzv. Velkou trojku, což se naposledy předtím stalo na French Open 2002–2004, a potřetí za sebou také grandslamového vítěze s prvním titulem.

Boj o čelo žebříčku ve prospěch Alcaraze 
Daniil Medveděv, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas a Casper Ruud vstoupili do turnaje jako soupeři o post světové jedničky ve dvouhře. Tsitsipas příležitost ztratil prohrou v prvním kole s Elahiaem Galánem, jenž při svém newyorském debutu proměnil devátý mečbol. Medveděv přišel o možnost setrvání na čele prohrou ve čtvrtém kole s Kyrgiosem, jenž v turnaji nastřílel nejvyšší počet 116 es. V osmifinále odešel poražen i Nadal, jenž ztratil šanci návratu na vrchol postupem Alcaraze s Ruudem do finále. Až přímý souboj o titul rozhodl o nové světové jedničce, kterou se poprvé stal Alcaraz. V 19 letech a 4 měsících se posunul na vrchol jako nejmladší první hráč od zavedení žebříčku ATP v roce 1973, čímž překonal věkový rekord 20letého Hewittův z roku 2001. Po Moyovi, Ferrerovi a Nadalovi usedl na „tenisový trůn“ jako čtvrtý Španěl.

Turnaj  

Z první světové desítky do turnaje nezasáhli dva tenisté. Druhý hráč světa Alexander Zverev absentoval na túře od zranění kotníku ze semifinále French Open. Trojnásobný šampion, devítinásobný finalista a šestý hráč žebříčku Novak Djoković ze Srbska nesplnil podmínku ke vstupu do Spojených států amerických vyžadující naočkování cizinzů proti covidu-19.

Wu I-ping s Čangem Č’-čenem se stali prvními Číňani v hlavní soutěži otevřené éry US Open. Postup Wua do druhého kola přes  Gruzínce Nikoloze Basilašviliho znamenal první vítězný zápas čínského hráče na grandslamu po 63 letech, od výhry Fua Čch' Meje ve Wimbledonu 1959. Wu se následně stal prvním Číňanem ve třetím kole majoru od Sü Čcheng-ťia ve Wimbledonu 1946. V prvním kole proti Nizozemci Timu van Rijthovenovi ztratil Čang vedení 2–0 na sety a ve třetí sadě nevyužil sedm mečbolů.

Rafael Nadal usiloval o vyrovnání absolutního rekordu otevřené éry Sereny Williamsové v počtu 23 titulů z grandslamové dvouhry, rozšíření vlastního rekordu v počtu grandslamů mezi muži a dorovnání rekordního počtu pěti triumfů na US Open v open éře. V probíhající sezóně mu první grandslamovou porážku přivodil Američan Frances Tiafoe, který popáté v kariéře porazil člena světové pětky. Dvaceti dvěma výhrami tak Španěl nepřekonal svou nejdelší grandslamovou sérii neporazitelnosti z let 2010–2011 čítající 25 výher. Tiafoe postoupil mezi poslední newyorskou čtveřici jako první Američan od Roddicka v roce 2006 a zároveň jako první mužský Afroameričanem na jakémkoli grandslamu od MaliVaie Washingtona ve Wimbledonu 1996. 

Pětisetovou výhrou ve čtvrtém kole nad Ivaškou se 21letý Ital Jannik Sinner stal prvním tenistou narozeným v roce 2000 či později, který zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech grandslamech a nejmladším takovým hráčem od 20letého Djokoviće v roce 2008. V boji o první kariérní semifinále na majoru se pak Ital utkal s Alcarazem. Španěl mohl jít v závěru druhé sady do vedení 2–0 na sety, Sinner však dokázal průběh otočit a ve čtvrtém setu měl při svém podání mečbol, který nevyužil, aby Alcaraz nakonec zvítězil v pěti setech. Utkání se svým časem 5:15 stalo druhým nejdelším utkání historie US Open, když zaostalo za rekordním časem 5:26 hodiny duelu Changa a Edberga z roku 1992 o 11 minut. Přesto si jejich zápas ve Flushing Meadows připsal primát nejpozději skončeného utkání, které Alcaraz uzavřel pátým esem v ranním čase 2:50. Bodový zisk za semifinálovou účast mu zajistil premiérovou účast na Turnaji mistrů, kam se kvalifikoval jako druhý hráč po Nadalovi. Sinner se v turnaji dopustil nejvyššího počtu 40 dvojchyb.

Poprvé od Australian Open 2017 vypadli dva nejvýše nasazení na grandslamu před čtvrtfinálem a premiérově od úvodního ročníku U.S. National Championships 1881 se do semifinále probojovali pouze hráči, kteří v této fázi debutovali. V boji o semifinále Tiafoe porazil Andreje Rubljova, jenž odešel poražen i ze svého šestého čtvrtfinále majoru. Semifinálová porážka Karena Chačanova s Ruudem znamenala jeho devatenáctou prohru v řadě s členem elitní světové desítky. Při Ruudově setbolu odehráli s 55 údery nejdelší výměnu celého ročníku.

Finále: První grandslamový titul pro novou světovou jedničku Alcaraze 
Ve finále se poprvé v historii hrálo o premiérový grandslamový titul a současně o post světové jedničky. V součtu věků obou finalistů se v něm střetla nejmladší grandslamová dvojice od zápasu 21letého Hewitta s o rok mladším Nalbandianem ve Wimbledonu 2002. Na US Open se v tomto ohledu jednalo o nejmladší finálový pár od účasti Samprase a Agassiho v souboji o titul roku 1990.

Z finále vítězně vyšel čtvrtý hráč světa Carlos Alcaraz, který za 3.20 hodiny zdolal norskou světovou sedmičku Caspera Ruuda po setech 6–4, 2–6, 7–6 a 6–3. Porazil jej tak i ve třetím vzájemném duelu a v roce 2022 si připsal již 51. výhru. Získ prvního grandslamu znamenal jeho šestou trofej na okruhu ATP Tour, z toho pátou v probíhající sezóně. 

V 19 letech, 4 měsících a 6 dnech se Alcaraz stal nejmladší světovou jedničkou na žebříčku ATP, nejmladším grandslamovým vítězem od 19letého Nadala na French Open 2005, druhým nejmladším šampionem US Open po výhře 19letého Samprase v roce 1990 a prvním mužským vítězem majoru narozeným ve 21. století. Ze Španělů před ním Flushing Meadows ovládli pouze Manuel Santana (1965), Manuel Orantes (1975) a Rafael Nadal (2010, 2013, 2017 a 2019). Jako třetí šampion na „turnajích velké čtyřky“  prošel do finále po třech zvládnutých pětisetových bitvách v řadě, výkonu který se do té doby podařil jen Stefanu Edbergovi na US Open 1992 a Andremu Agassimu na US Open 2005. Na cestě za vítězstvím odvrátil jako osmý šampion US Open mečbol, když zvládl hrozbu vyřazení ve čtvrtfinále se Sinnerem.

První norský muž ve finále US Open Casper Ruud odešel poražen i z druhého grandslamového finále. Neuspěl již na červnovém French Open 2022. Ve 23 letech se tak stal nejmladším vícenásobným finalistou grandslamu od Andyho Murrayho v roce 2010. V případě titulu se mohl stát první norskou světovou jedničkou a první ze Skandinávie od Edberga v roce 1992. Bodový zisk jej přesto premiérově posunul na 2. místo světové klasifikace.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

mužská dvouhra